Jean-Louis Tixier-Vignancour (1907-1989) – politico francese
 Jordi Tixier (1992) – pilota motociclistico francese